Die Liverpool Victoria Charity Challenge 1996 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier der Saison 1995/96. Das Turnier wurde vom 3. bis zum 7. Januar 1995 im International Convention Centre der englischen Stadt Birmingham ausgetragen. Sieger wurde der Engländer Ronnie O’Sullivan, der im Endspiel den Schotten Stephen Hendry mit 9:6 besiegte. Das höchste Break des Turnieres spielte der Ire Ken Doherty.

Preisgeld 
Sponsor des Turnieres war Liverpool Victoria, wobei insgesamt ein Preisgeld von 160.000 Pfund Sterling ausgeschüttet wurde, das allerdings an karitative Zwecke gespendet wurde. Den Spielern wurden allerdings sämtliche Kosten beglichen.

Turnierverlauf 
Zum Turnier wurden 16 führende Spieler eingeladen, die ab dem Achtelfinale im K.-o.-System um den Titel spielten. Achtel- und Viertelfinale wurden im Modus Best of 9 Frames, das Halbfinale im Modus Best of 11 Frames und das Endspiel im Modus Best of 17 Frames gespielt.

Finale 

Nachdem die beiden Finalisten des Vorjahres bereits im Achtelfinale ausgeschieden waren, hatten mit Ronnie O’Sullivan und John Higgins zwei Vertreter der sogenannten Goldenen Generation das Finale erreicht.

O’Sullivan ging zu Matchbeginn mit 2:0 in Führung, allerdings drehte im Folgenden sein schottischer Konkurrent das Match und ging selbst mit 2:4 in Führung. Wiederum drehte O’Sullivan das Match und ging mit 5:4 in Führung, bevor er diese nach einem Ausgleich seitens Higgins auf 7:5 ausbaute. Zwar kam Higgins an ihn auf 7:6 noch heran, doch O’Sullivan gewann die beiden folgenden Frames zum 9:6-Finalsieg.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten vier Spieler insgesamt sieben Century Breaks.

Einzelnachweise 

1996
Snookerveranstaltung 1996
Billardturnier in Birmingham